Spotlight pode  referir-se a:
 Spotlight (canção de Madonna) - Uma música da cantora Madonna
 Spotlight (filme) - Um filme sobre abuso sexual de menores por membros da Igreja Católica de Boston
 Spotlight (software) - Um software da Apple
 Spotlight (canção de Shealeigh) - Uma música da cantora Shealeigh